A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Matthias Mayer nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton nem ért célba, így helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A verseny helyi idő szerint 11:00-kor, magyar idő szerint 3:00-kor kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon